Peter und Paul steht für:

 Peter und Paul, das christliche Fest der Apostel Petrus und Paulus
 Peter und Paul (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1993/94)
 Wildpark Peter und Paul, Wildpark in St. Gallen, Schweiz
 Peter und Paul (Band), deutsches Popduo

Siehe auch:
 Peter-und-Paul-Fest Bretten, Volksfest in Bretten, Baden-Württemberg
 Peter-und-Paul-Kirche (Liste)